Bagnoli peut faire référence à:

 lieux
 Bagnoli, un quartier balnéaire de l'ouest de Naples, en Italie
 Bagnoli (Arcidosso), une frazione de la commune d'Arcidosso, en province de Grosseto, en Toscane, en Italie
 Bagnoli Irpino, une commune de la province d'Avellino dans la région Campanie, en Italie
 Bagnoli del Trigno, une commune de la province d'Isernia, en Italie
 Bagnoli di Sopra, une commune italienne de la province de Padoue et un vignoble italien
 Bagnoli Friularo, un vin DOCG de Vénétie

 personnes
 Daniele Bagnoli (né en 1953), un entraîneur de volley-ball italien
 
 Giovanni Francesco Bagnoli (1678- 1713), un peintre baroque italien
 Pietro Bagnoli (1767-1847), un abbé, poète et librettiste italien